Willner ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Maria Willner (1859–1929), österreichischer Librettist
 Arthur Willner (1881–1959), englischer Komponist
 Christian Willner, deutscher Arrangeur, Musiker und Comedian, siehe Emmi & Herr Willnowsky
 Ernst Willner (1926–1983), österreichischer Journalist
 Frank Willner (* 1969), deutscher Poolbillardspieler
 Gert Willner (1940–2000), deutscher Politiker (CDU)
 Hal Willner (1956–2020), US-amerikanischer Musikproduzent
 Helge Willner (1947–2022), deutscher Chemiker
 Herbert Willner (1926–2017), deutscher Journalist und Spion der DDR
 Horst Willner (1919–1999), deutscher Rechtsanwalt und Präses der Handelskammer Bremen
 Itamar Willner (* 1947), israelischer Chemiker
 Max Willner (1906–1994), bedeutender Repräsentant jüdischen Lebens in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg
 Oskar Willner (1910–1987), österreichischer Schauspieler, Theaterregisseur, Hörspielsprecher und Übersetzer von Theaterstücken 
 Shira Willner (* 1993), deutsche Eiskunstläuferin
 Tobias Willner (* 1971), deutscher Trompeter

Siehe auch:
 Weißbierbrauerei Willner